Toxosporium är ett släkte av svampar. Toxosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Toxosporium